Мартини:
 Мартини (вермут) — марка вермута.
 Мартини (коктейль) — популярный коктейль на основе джина и вермута Мартини.
 Водка мартини (водкатини) — коктейль из водки и вермута Мартини. Вариант коктейля мартини.
 Мартини (фестиваль) — фестиваль, ранее проходивший в Латвии.
  — швейцарский автопроизводитель (1897—1934).
  — французский производитель гоночных формул.
 
Фамилия
 Мартини, Ангела (род. 1986) — албанская модель, участница конкурса Мисс Вселенная 2010.
 Мартини, Брюно (1962—2020) — французский футбольный вратарь, участник чемпионатов Европы 1992 и 1996 годов.
 Мартини, Брюно (род. 1970) — французский гандбольный вратарь, двукратный чемпион мира.
 Мартини, Джованни Баттиста (1706—1784) — итальянский композитор, музыкальный теоретик, педагог.
 Мартини, Жандира (род. 1945) — бразильская актриса, автор пьес, сценарист.
 Мартини, Жан-Поль Эжид (1741—1816) — французский композитор немецкого происхождения.
 Мартини, Карло Мария (1927—2012) — итальянский католический кардинал, архиепископ Милана.
 Мартини, Катлин (род. 1982) — немецкая бобслеистка, чемпионка мира и Европы.
 Мартини, Коринна (род. 1985) — немецкая саночница, чемпионка национального первенства среди юниоров.
 Мартини, Луиза (урожденная Мария-Луиза Шиба, в замужестве Шварц; 1931—2013) — австрийская актриса, певица, радиоведущая и комик.
 Мартино Мартини (1614—1661) — иезуитский миссионер в Китае.
 Мартини, Олаус (Олоф Мортенссон; 1557—1609) — шведский религиозный деятель, архиепископ Упсалы с 1600 года.
 Мартини, Пол (род. 1960) — канадский фигурист, чемпион мира 1984 в парном катании.
 Мартини, Пьерлуиджи (род. 1961) — итальянский автогонщик, участник Формулы-1.
 Мартини, Райан (род. 1975) — североамериканский музыкант, бас-гитарист группы Mudvayne.
 Мартини, Симоне (1284—1344) — итальянский художник, представитель сиенской школы живописи.
 Мартини, Стефани (род. 1990) — британская актриса.
 Мартини, Фердинандо (1841—1928) — итальянский писатель и политик.
 Мартини, Франческо де (1903—1980) — итальянский офицер, разведчик.
 Мартини, Христиан (1699—1739) — физик, философ.
 Мартини фон Маластув, Гуго (1860—1940) — австро-венгерский военачальник, генерал-полковник.

См. также 
 Мартин